Il doppio del torneo di tennis Singapore Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Singapore Challenger 1997, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1997, è stato vinto da Mahesh Bhupathi e Leander Paes (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Michael Joyce e Scott Melville (tds n. 2) con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-6.

Teste di Serie

  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)
  Michael Joyce /  Scott Melville (finale)

  Brandon Coupe /  Trey Phillips (quarti di finale)
  Sander Groen /  Lars Rehmann (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Singapore Challenger 1997